Výraz „fujtajbl“ může znamenat:

 fujtajbl – označení (citoslovce) pro znechucení, nebo odpor

 v kultuře
 Fujtajbl (Mladí v partě) – díl britského sitcomu Mladí v partě
 Fujtajbl (Simpsonovi) – díl amerického animovaného seriálu Simpsonovi

Reference

Externí odkazy